Telefónica World Series by Nissan sezona 2002 je dirkaško prvenstvo, ki je potekalo leta 2002.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači 

2002 v športu
2002